L'édition 2001 du tournoi de tennis US Clay Court se déroule du  au 6 ami sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Andy Roddick remporte le tournoi en simple en battant en finale Lee Hyung-taik. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Mahesh Bhupathi et Leander Paes s'imposent en finale face à Kevin Kim et Jim Thomas. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2001
ATP 2001
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en avril 2001
Tennis en mai 2001